Ива́н Кириче́нко:
 Кириченко, Иван Григорьевич (1894—1937) — комбриг, дважды Краснознамёнец.
 Кириченко, Иван Егорович (1930—2009) — Герой Социалистического Труда.
 Кириченко, Иван Фёдорович (1902—1981) — генерал-лейтенант танковых войск, Герой Советского Союза.
 Кириченко, Иван Яковлевич (1924—2004) — полный кавалер ордена Славы.